Evant, Teksas, grad u Teksasu
 Evant (jezik), jezika kojim govori oko 10,000 ljudi (1996 SIL) u Nigeriji